Homologi kan syfta på

 Homologi (biologi) – ett evolutionärt begrepp för att beskriva att specifika morfologa eller genetiska egenskaper
 Homologi (matematik) – en viss allmän procedur för att associera en följd av abelska grupper eller moduler